

Sigle ou code 

Le sigle BAI peut signifier :
 Bibliothèque des amis de l'instruction ;
 Bureau des avocats internationaux, en Haïti.

Le code BAI ou bai peut faire référence à :
 BAI,  ;
 bai, les langues bamilékées, selon les normes ISO 639-5 des codes de langue.

Culture et société

Couleur 
 En hippologie, bai est une couleur de cheval.
 Par extension, avec le sens de brun :
 le bolet bai est un champignon ;
 le trèfle bai est une plante.

Ethnologie et linguistique 
 Les Bai sont un peuple du Yunnan (Chine), vivant principalement à Dali.
 Le bai est la langue de ce peuple.
 Bai signifie « oui » en basque.
 白 (bái) est un caractère chinois.
 Un bai est aussi la maison commune (ou maison des réunions) des îles Carolines (Yap, Palaos).
 Bài est un jeu de cartes chinois ou vietnamien (jeu dit des 4 couleurs),
 c'est également le nom donné aux cartes en vietnamien.

Anthroponyme 
Bái est un nom de famille chinois porté notamment par :
 Bai Hua (1930-2019), écrivain chinois ;
 Bai Juyi (772-846), écrivain chinois, frère de Bai Xingjian ;
 Bai Pu (1226-1306), dramaturge chinois ;
 Bai Xingjian (775-826), écrivain chinois, frère de Bai Juyi ;
 Bai Xiaoman puis Laurent Bai Xiaoman (v.1821-1856), laïc chinois, martyr chrétien ;
 Bai Xianyong (1937-), écrivain chinois taiwanais ;
 Bai Xue (1988-), athlète chinoise ;
 Bai Xue, réalisateur chinois ;
 Bai Yansong (1968-), journaliste chinois.

Bai aussi un prénom porté par :
 Li Bai (701-762), poète chinois de l'époque des Tang.

Toponyme 

 Bai, un comité de développement villageois situé dans le district de Bajura, au Népal ;
 Bai Bikom, Bai Manya et Bai Panya, trois villages de la communauté urbaine de Kumba I (département de la Meme, région du Sud-Ouest), au Cameroun ;
 Bai Di (ou Baidi), une petite localité du district de Fengjie (municipalité de Chongqing), en Chine.